Gracie steht für:

 Hurrikan Gracie, schwerer Hurrikan im Jahr 1959 
 Gracie S., 1893 gebautes US-amerikanisches Schiff
 Gracie (Film), US-amerikanische Filmbiografie von Davis Guggenheim (2007)

Gracie ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Gracie (1859–1912), US-amerikanischer Historiker, Geschäftsmann und Schriftsteller 
 Carlos Gracie (1902–1994), brasilianischer Mitbegründer von Brazilian Jiu-Jitsu
 Charlie Gracie (1936–2022), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Hélio Gracie (1913–2009), brasilianischer Begründer von Brazilian Jiu-Jitsu
 Kyra Gracie (* 1985), brasilianische Kampfsportlerin
 Rener Gracie (* 1983), amerikanischer Kampfsportler
 Renzo Gracie (* 1967), brasilianischer Kampfsportler
 Rickson Gracie (* 1958), brasilianischer Kampfsportler
 Roger Gracie (* 1981),  brasilianischer Kampfsportler
 Royce Gracie (* 1966), brasilianischer Kampfsportler
 Royler Gracie (* 1965), brasilianisch-US-amerikanischer Kampfsportler
 Samuel de Sousa Leão Gracie (1891–1967), brasilianischer Diplomat und geschäftsführender Außenminister

Gracie ist ein weiblicher Vorname; Namensträgerinnen:

 Gracie Allen (1895–1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Gracie Fields (1898–1979), britische Sängerin, Schauspielerin und Comedienne

Siehe auch:
 Grazie